Okinoshima – città del Giappone
Okinoshima – isola del Giappone
Okinoshima — posamine della Marina Imperiale Giapponese